Dünkel (von sich dünken für „sich überschätzen, sich abgrenzen “) bezeichnet:
 Hochmut
 Standesdünkel

Dünkel ist der Familienname folgender Personen:
 Frieder Dünkel (* 1950), deutscher Strafrechtler und Kriminologe
 Michael Dünkel (* 1989), deutscher Nordischer Kombinierer
 Norbert Dünkel (* 1961), deutscher Politiker (CSU)

Duenkel ist der Familienname folgender Personen:
 Virginia Duenkel (* 1947), US-amerikanische Schwimmerin

Siehe auch: